Йоганн-Сигізмунд () — німецьке особове ім'я (Йоганн + Сигізмунд).

Йоганн-Сигізмунд (маркграф Бранденбургу)
Йоганн-Сигізмунд Ельшольц
Йоганн-Сигізмунд Куссер
Йоганн-Сигізмунд Ріш
Йоганн-Сигізмунд Шольце

Німецькі імена